Backdraft oder Backdraught ist: 
 das englische Wort für Rauchgasexplosion
 davon abgeleitet die Titel folgender Filme:
 Backdraft – Männer, die durchs Feuer gehen, US-amerikanischer Spielfilm von Ron Howard (1991)
 Backdraft: The Fire Engine in Colonial Virginia, US-amerikanischer Dokumentarfilm von William G. Wagner (1998)
 Backdraft 2, US-amerikanischer Spielfilm von Gonzalo López-Gallego (2019)
 Backdraft (Band), schwedische Rock-Band
 eine Attraktion im Themenpark Universal Studios Japan
 ein Markenname des südafrikanische Automobilherstellers TR-Tec